Vangrail kan staan voor:

Geleiderail;
Vangrail (band), een Nederlandse muziekband.